Haberl je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 18 oseb.

Znani nosilci priimka 
 Andrea Haberl Zemljič, raziskovalka slov. manjšine na avstr. Štajerskem Štajerskem
Ditka Haberl (*1947), pevka zabavne glasbe

Zunanje povezave 
 

Bavarski priimki